Paul Annacone e Christo van Rensburg hanno battuto in finale Mark Edmondson e Kim Warwick 3-6 7-6 6-4 6-4.

Teste di serie

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (Campioni)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (finale)
 Stefan Edberg /  Guy Forget (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Steve Denton /  Sherwood Stewart (terzo turno)
 Mike De Palmer /  Peter Doohan (terzo turno)

 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein /  Shahar Perkiss (secondo turno)
 Broderick Dyke /  Michael Fancutt (secondo turno)
 Colin Dowdeswell /  John Lloyd (terzo turno)
 Mark Dickson /  Tim Wilkison (quarti di finale)
 Eddie Edwards /  Danie Visser (secondo turno)
 Mike Leach /  Nduka Odizor (secondo turno)
 Brad Drewett /  Matt Mitchell (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1985